Suder ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Suder, Sohn von Joseph Suder, Professor für Musikwissenschaft an der Fachhochschule München, Präsident des Bayerischen Musikrats
 Joseph Suder (1892–1980), deutscher Komponist und Dirigent
 Katrin Suder (* 1971), deutsche Unternehmensberaterin und Staatssekretärin
 Mihai Suder (1914–1984), rumänischer Politiker (PCR)

Siehe auch:

 Suter